Parentesco — dentre as relações de parentesco, os primos
Número primo

Locais
Castano Primo — comuna italiana da Lombardia
Masciago Primo — comuna italiana da Lombardia
Casorate Primo — comuna italiana da Lombardia

Pessoas
Primo Carbonari — jornalista brasileiro
Primo Colón — wrestler estadunidense
Primo Levi — escritor italiano
Primo de Rivera — ditador espanhol

Outros
Elemento primo — conceito matemático 
PrimOS — sistema operacional

Ver também
Prima

Desambiguação
Desambiguações de topônimos